Рокачевский — фамилия:

 Рокачевский, Афанасий Ефимович (1830—1901) — русский художник-портретист, академик живописи, педагог, основатель общедоступной рисовальной школы, один из ведущих художников Киева конца XIX века.
 Рокачевский, Захарий Алексеевич (1861—1932) — русский и советский учёный.

См. также